Bruchstraße ist bzw. war:

 die Bruchstraße (Braunschweig), das Zentrum des Rotlichtviertels der zweitgrößten Stadt Niedersachsens
 die Zeche Bruchstraße, ein Steinkohlebergwerk in Bochum-Langendreer